Quo vadis? (term), Latijn voor 'Waarheen gaat gij?'

Kunst
 Domine quo vadis?, een olieverfschilderij van de Italiaanse schilder Annibale Carracci uit 1602
 Quo Vadis (roman), een roman van Henryk Sienkiewicz uit 1895
 Quo Vadis (toneelstuk), een toneelstuk van Hugh Stanislaus Stange, gebaseerd op Sienkiewicz' boek

Film en televisie
 Quo Vadis (1902), een stomme film van de Franse filmmaker Ferdinand Zecca, de eerste van vele verfilmingen van het boek van Sienkiewicz
 Quo Vadis (1913), een stomme film door de Italiaan Enrico Guazzoni
 Quo Vadis? (1925), een film van Gabriellino D'Annunzio en Georg Jacoby
 Quo Vadis (1951), een film van Mervyn LeRoy
 Quo Vadis (1985), een Amerikaanse televisiefilm met Klaus Maria Brandauer
 Quo vadis (2001), een film van Jerzy Kawalerowicz
 Quo Vadis? (ER), een aflevering van de televisieserie ER

Muziek
 Quo Vadis (Dyson), een toonzetting door George Dyson
 Quo vadis (lied), een lied uit de jaren 1970 van Neerlands Hoop Express
 Quo Vadis (album), een muziekalbum uit 1983 van de synthesizergroep Nova
 Quo vadis (Lenny Kuhr), een muziekalbum uit 1986 van de zangeres Lenny Kuhr
 Quo Vadis (Canadese band), een deathmetalband uit Canada 
 Quo Vadis (Poolse band), een deathmetalband uit Polen 

Overige
 Quo Vadis (computerspel), een computerspel voor de Commodore 64 uit 1984
 Quo Vadis (spoorwegen), een meetsysteem met een glasvezelsensor dat onder meer het gewicht van een passerende trein kan bepalen
 Chiesa del Domine Quo Vadis?, een kerk in Italië
 Quo Vadis (bordspel), een bordspel van Reiner Knizia (Amigo)